Beartrap Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beartrap Mountain (Kalifornien)
 Beartrap Mountain (Montana)